Marczibányi Lőrinc (1754–1786) alispán
 Marczibányi Lőrinc (1784?–1847) Nyitra vármegye első alispánja, a nádasi és csókai uradalmak tulajdonosa
 Marczibányi Lőrinc (1802–1869) alispán, országgyűlési követ, királyi táblai ülnök, Nyitra vármegye főispánja, császári és királyi kamarás